Яков Вениамин (Дже́йкоб Бе́нджамин) Фишер (1684—1744) — прибалтийский ,  и лютеранский пастор.

Биография

Яков Вениамин Фишер родился в 1684 году в городе Риге; получив образование в Императорском рижском лицее, он в 1711 году занял место пастора в лифляндском приходе Буртнек.

С 1734 года он состоял пробстом в Рижском округе и асессором лифляндской главной консистории, а в 1736 году Фишер был назначен лифляндским генерал-суперинтендентом. 

Фишеру, кроме нескольких напечатанных проповедей, принадлежит почтенный труд второго исправленного издания латышской Библии, напечатанного в 1839 году.

Яков Вениамин Фишер скончался 23 ноября 1744 года.

Примечания

Литература 
 
 «Schriftsteller- und Gelehrten-Lex.», herausgeg. von Recke u. Napiersky, т. I.

Выпускники Рижской губернской гимназии
Пасторы Латвии
Лютеранские священники